BAS puede referirse a:

 BAS, un sistema de asistencia de frenada de emergencia ideado por la multinacional Mercedes-Benz.
 BAS, siglas de la institución nacional británica que trata todo lo relacionado con las actividades científicas en el continente antártico.
 Cornelis Bas, micólogo neerlandés.
 Vall de Bas, municipio español de la comarca catalana de La Garrocha.
 BAS, empresa de ropa.
 Academia de Ciencias de Bulgaria (Българската академия на науките, BAS, БАН)
 Ilustre Doctor de la Garriga especializado en las ciencias del buen vivir y del buen hacer. (También comúnmente conocido por sus más allegados como el “Acostador”).